Зелёная чума́ — многозначный пейоратив:
 Зелёная чума — прозвище исламской религии, как правило, радикального толка, связанное с её широким распространением и значительной общественной опасностью.
 Эйхорния толстоножковая — водное растение из рода Эйхорния, злостный сорняк.

См. также 
 Алая чума
 Красная чума
 Коричневая чума